De orde Plecoptera van steenvliegen
 Plecoptera (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen